El nombre Jorge Fonseca puede referirse a las siguientes personas:

Jorge Carlos Fonseca (1950-), político y jurista caboverdiano;
Jorge Fonseca (1992-), yudoca portugués.